Svjetska liga u vaterpolu 2020. 19. je izdanje ovog natjecanja. Utakmice su odgađane zbog pandemije koronavirusa. Završni turnir se trebao održati od 23. do 28. lipnja 2020., a održan je od 26. lipnja do 1. srpnja 2021. godine u gruzijskom glavnom gradu Tbilisiju. Branitelj naslova bila je reprezentacija Srbije, a svoj ukupno treći naslov u povijesti osvojila je momčad Crne Gore.

Kvalifikacije

Europa

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Završna runda 

Završna runda odigrana je u mađarskom gradu Debrecenu od 8. do 10. siječnja 2021. godine.

Na završni turnir kavlificirale su se prve tri momčadi: Grčka, Crna Gora i Italija.

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir se trebao održati u Indianapolisu u SAD-u od 26. travnja do 2. svibnja 2021., umjesto od 28. travnja do 3. svibnja 2020. godine. Otkazan je.

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2020
Šport u Gruziji